Turrach bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Turrach (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortschaft der Gemeinde Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark
 Turrach (Fluss), rechter Zufluss der Mur in der Steiermark
 Turracher Höhe, Alpenpass und Passlandschaft an der Grenze zwischen Steiermark und Kärnten

Siehe auch:
 Durrach
 Predlitz-Turrach (ehemalige Gemeinde)